GCI heeft meerdere betekenissen:
Great Coasters International
GCI (spoorwegrijtuig), een rijtuigserie van de Belgische Spoorwegen
ground-controlled interception, een luchtdefensiesysteem